Logothetti byl šlechtický rod:

 Logothettiové
 Hugo I. hrabě Logothetti (1801-1861) – český, moravský a rakouský šlechtic 
 Hugo II. Logothetti (1852-1918) – rakousko-uherský diplomat a poslední zástupce habsburského mocnářství v Teheránu
 Vladimír Logothetti (1822-1892) – rakousko-uherský důstojník, politik a zakladatel prvního sboru dobrovolných hasičů na Moravě